Regalado ist der Familienname folgender Personen:

 Álvaro Regalado Pedrol (* 1999), spanischer Tennisspieler
 Amaranta Gómez Regalado (* 1977), mexikanische Muxe-Sozialanthropologin
 Antonio Regalado García (* 1932), spanischer Philologe 
 David Regalado (* 1952), mexikanischer Fußballspieler
 José Enrique Marrero Regalado (1897–1956), spanischer Architekt
 Rudy Regalado (1943–2010), venezolanischer Musiker